Le congrès s'amuse, film franco-allemand d’Erik Charell et Jean Boyer (1931) 
 Le congrès s'amuse (Der Kongreß tanzt), film autrichien de Franz Antel (1955)
 Le congrès s'amuse (Der Kongreß amüsiert sich), film germano-austro-français de Géza von Radványi (1966)